James Maxwell Ramsay ( - ) est un officier de marine australien qui a été le  gouverneur du Queensland du  au 

Il était diplômé du Collège Royal Australian Naval de Jervis Bay en 1933 et a fait une brillante carrière dans la marine. Au cours de la Seconde Guerre mondiale il a servi à bord de navires britanniques et australiens dans les océans Indien, Atlantique et Pacifique. 

Il a été lieutenant-gouverneur d'Australie-Occidentale de 1974 à 1977.

Liens externes 
 

Gouverneur du Queensland
Naissance en août 1916
Décès en mai 1986
Chevalier commandeur de l'ordre royal de Victoria
Chevalier commandeur de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges
Knight Bachelor
Commandeur de l'ordre de l'Empire britannique
Officier de la Legion of Merit
Naissance à Hobart
Décès à 69 ans
Militaire australien de la guerre de Corée